

Cinéma 

 One Love, film jamaïcain de Rick Elgood et Don Letts sorti en 2003 ;
 , court métrage canadien de D.J. Matrundola sorti en 2009.

Musique

Artiste 
 One Love, rappeur Camerounais

Album 

 One Love: The Very Best of Bob Marley and the Wailers, album de Bob Marley and the Wailers sorti en  ;

 One Love, album de Blue sorti le  ;
 , album de David Guetta sorti le  ;
 , album de Dr. Alban sorti en  ;
 , album de Glay sorti le  ;
 , album de Kimberley Locke sorti le  ;
 , album de New Edition sorti le  ;
 , album de Tata Young sorti le .

Chanson 

 , chanson de Bob Marley présente sur l'album Exodus sorti le  ;
 , single d'Allah Rakha Rahman sorti en  ;
 , single de Carola Häggkvist et Andreas Johnson sorti le  ;

 , chanson d'Arashi présente sur l'album  sorti le  ;
 One Love, chanson de  présente sur l'album One Love sorti le  ;
 , chanson de David Guetta présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dr. Alban présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Jennifer Lopez présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Marianas Trench présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nas présente sur l'album  sorti le  ;
 One Love, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi